Wjoksa (russ. ) heißen folgende Flüsse in Russland:
die Wjoksa (Kostroma), Nebenfluss der Kostroma (Fluss)
die Wjoksa (Wotscha), verbindet Tschuchlomasee und Wotscha
die Wjoksa (Nerl), verbindet Pleschtschejewo-See und Nerl (Wolga)
die Wjoksa (Kotorosl), verbindet Nerosee und Kotorosl